Michał Zieliński (ur. 1972) – aktor
 Michał Zieliński – dziennikarz RMF FM
 Michał Zieliński – fotoreporter, korespondent wojenny
 Michał Zieliński (1949–2016) – ekonomista, dziennikarz i publicysta, dr n. ekon.
 Michał Zieliński – baryton, kierownik artystyczny Collegium Vocale Bydgoszcz
 Michał Zieliński (1905–1972) – zawodowy oficer, muzyk i poeta autor piosenki Serce w plecaku
 Michał Zieliński (ur. 1972) – polityk, wojewoda wielkopolski (od 2021)
 Michał Zieliński – pułkownik, wojewódzki naczelnik wojenny województwa mazowieckiego w powstaniu styczniowym
 Michał Zieliński (ur. 1984) – polski piłkarz, od rundy wiosennej sezonu 2009/10 zawodnik Korony Kielce
 Michał Zieliński (ur. 1992) – polski snookerzysta
 Michał Zieliński – żołnierz Batalionów Chłopskich